L'expression Oscars du cinéma 1965 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1965 et honorait des films sortis en 1964.

Pour les films sortis en 1965 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1966.